Itokawa steht für:

 Itokawa Hideo, den Begründer des japanischen Weltraumprogramms
 (25143) Itokawa, einen nach ihm benannter Asteroiden